Granja (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
Granja (Boticas), plaats in de Portugese gemeente Boticas
Granja (Mourão), plaats in de Portugese gemeente Mourão
Granja (Penedono), plaats in de Portugese gemeente Penedono
Granja (Trancoso), plaats in de Portugese gemeente Trancoso